Mérignac – centro abitato della Charente, in Francia
 Mérignac – centro abitato della Charente Marittima, in Francia
 Mérignac – centro abitato della Gironda, in Francia
 15403 Merignac – asteroide della fascia principale
 Lucien Mérignac – schermidore francese

Pagine correlate 
Marignac
Cantone di Mérignac